OPQ peut désigner :
 Office des professions du Québec, organisme québécois (au Canada) ;
 Opq32, un questionnaire de personnalité ;
 Ouvrier professionnel qualifié, un grade du corps des personnels ouvriers de la Fonction publique hospitalière en France.